Big Hole peut désigner :
 Big Hole, une ancienne mine d'Afrique du Sud à Kimberley ;
 Big Hole, un cratère volcanique des États-Unis situé dans l'Oregon ;
 la Big Hole, une rivière des États-Unis située dans le Montana.